Фаволаскія (Favolaschia) — рід грибів родини Міценові (Mycenaceae).

Класифікація 

Рід нараховує 50 видів.

 Favolaschia alsophilae
 Favolaschia amoene-rosea
 Favolaschia andina
 Favolaschia aulaxina
 Favolaschia aurantiaca
 Favolaschia auriscalpium
 Favolaschia austrocyatheae
 Favolaschia calamicola
 Favolaschia calocera
 Favolaschia citrina
 Favolaschia cyatheae
 Favolaschia dumontii
 Favolaschia dybowskyana
 Favolaschia echinata
 Favolaschia fendleri
 Favolaschia fujisanensis
 Favolaschia furfurella
 Favolaschia gaillardii
 Favolaschia gelatina
 Favolaschia heliconiae
 Favolaschia holtermannii
 Favolaschia intermedia
 Favolaschia lateritia
 Favolaschia mainsii
 Favolaschia manipularis
 Favolaschia meridae
 Favolaschia moelleri
 Favolaschia montana
 Favolaschia nigrostriata
 Favolaschia nipponica
 Favolaschia oligogloea
 Favolaschia oligopora
 Favolaschia pantherina
 Favolaschia papuana
 Favolaschia pegleri
 Favolaschia peziziformis
 Favolaschia pezizoidea
 Favolaschia phyllostachydis
 Favolaschia pterigena
 Favolaschia puberula
 Favolaschia puiggarii
 Favolaschia pustulosa
 Favolaschia pygmaea
 Favolaschia roseogrisea
 Favolaschia rubra
 Favolaschia sabalensis
 Favolaschia selloana
 Favolaschia singeriana
 Favolaschia sprucei
 Favolaschia subamyloidea
 Favolaschia subceracea
 Favolaschia teapae
 Favolaschia thwaitesii
 Favolaschia varariotecta
 Favolaschia violascens
 Favolaschia volkensii
 Favolaschia zenkeriana

Примітки

Джерела 
 ROLF SINGER A MONOGRAPH OF FAVOLASCHIA // University of Illinois at Chicago Circle and Field Museum of Natural History, Chicago, — 1974. — 108 с.
Міценові
Роди грибів